Blind Justice steht für:

 Blind Justice, internationaler Titel von Rache!, dänischer Film von Benjamin Christensen (1916) 
 Blind Justice (1934), britischer Film von Bernard Vorhaus 
 Blind Justice, internationaler Titel von Unter Ausschluß der Öffentlichkeit (1961), deutscher Film von Harald Philipp
 Blind Justice (1986), US-amerikanischer Fernsehfilm von Rod Holcomb 
 Blind Justice (1990), britischer Film von Terence Ryan 
 Blind Justice (1994), US-amerikanischer Fernsehfilm von Richard Spence 
 Blind Justice, Originaltitel von Blind Justice – Ermittler mit geschärften Sinnen, US-amerikanische Fernsehserie (2005)
 Blind Justice (Roman) (dt. Hinter geschlossenen Türen), erster Teil einer Romanreihe von Bruce Alexander Cook (1994)
 Blind Justice (Band), niederländische Band